Il singolare del torneo di tennis Open de Tanger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Nicolas Thomann 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Oliver Gross (semifinali)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Salvador Navarro-Gutierrez (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (quarti di finale)

 Nicolas Thomann (finale)
 Werner Eschauer (Campione)
 Álex López Morón (quarti di finale)
 Mosè Navarra (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Tanger 2000